ESB Villeneuve-d'Ascq is een damesbasketbalteam uit Villeneuve-d'Ascq, Frankrijk dat uitkomt in FIBA’s EuroLeague Women en in de Franse Ligue Féminine de Basketball.

Team 2013-2014 
 Hoofdcoach : Frédéric Dussart.

Villeneuve
Villeneuve-d'Ascq
Sport in het Noorderdepartement